Woronzow-Palast () steht für:

 Woronzow-Palast (Alupka) in Alupka, Krim
 Woronzow-Palast (Odessa) in Odessa, Ukraine
 Woronzow-Palast (Sankt Petersburg) in Sankt Petersburg, Russland
 Woronzow-Palast (Tiflis) in Tiflis, Georgien

Siehe auch:
 Palais Woronzow (München)